Bachwinkl ist der Name folgender Orte:

 Bachwinkl (Gemeinde Maria Alm), Ortsteil der Gemeinde Maria Alm am Steinernen Meer, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Bachwinkl (Gemeinde Saalfelden), Ortschaft in der Stadtgemeinde Saalfelden am Steinernen Meer, Bezirk Zell am See, Land Salzburg